Бронзографит — пористый антифрикционный спечённый материал, состоящий из бронзы (медь — основа. олово — 8,5—9 %) и частиц графита (1,5—3 %), равномерно распределенных между кристаллами бронзы. Поры этого материала наполнены маслом. Получают бронзографит методами порошковой металлургии. Из бронзографита изготовляют втулки для подшипников скольжения. Наличие масла в порах материала позволяет применять подшипники во многих случаях без принудительной смазки.

Литература 
 
 
 Бронзографит. // Русско-белорусский терминологический словарь по порошковой металлургии. Минск, 2012. С. 34.
Из БРЭ:
 Раковский В. С., Саклинский В. В. Порошковая металлургия в машиностроении. М., 1973.

Бронза
Порошковая металлургия
Соединения углерода